Deferribacteraceae — єдина родина бактерій, типу Deferribacteres.

Посилання 
Huber, H., and Stetter, K.O.. «Family I. Deferribacteraceae fam. nov.» In: Bergey's Manual of Systematic Bacteriology, 2nd ed., vol. 1 (The Archaea and the deeply branching and phototrophic Bacteria) (D.R. Boone and R.W. Castenholz, eds.), Springer-Verlag, New York (2001). pp. 465—466.

 
Бактерії